Boulder Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boulder Peak (Idaho)
 Boulder Peak (Alpine County, Kalifornien)
 Boulder Peak (Inyo County, Kalifornien)
 Boulder Peak (Shasta County, Kalifornien)
 Boulder Peak (Siskiyou County, Kalifornien, 1780 m)
 Boulder Peak (Siskiyou County, Kalifornien, 2525 m)
 Boulder Peak (Flathead County, Montana)
 Boulder Peak (Ravalli County, Montana)
 Boulder Peak (Nevada)
 Boulder Peak (Oregon)
 Boulder Peak (Washington)